Bordos las Presas Cuatas är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen González och delstaten Tamaulipas, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Bordos las Presas Cuatas ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordos las Presas Cuatas är platt. Den högsta punkten i närheten är Cerro del Bernal,  meter över havet,  km sydost om Bordos las Presas Cuatas. Runt Bordos las Presas Cuatas är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gustavo A. Madero,  km väster om Bordos las Presas Cuatas. Omgivningarna runt Bordos las Presas Cuatas är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Tamaulipas